Köngeter ist der Name von
 Eugen Köngeter (1880–1945), deutscher Kaufmann und Politiker der DVP
 Walter Köngeter (1906–1969), deutscher Architekt